Ауезов Мухтар Омарханович (1897—1961) — казахський письменник, перекладач і літературознавець

 Ауезов — селище, Жарминський район, Абайська область, Казахстан

Див. також 
 Ауезово